Brunskog kan avse: 

 Brunskogs socken – en socken i Värmland ingick i Jösse härad
 Brunskogs landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län
 Brunskogs församling – en församling i Jösse kontrakt i Karlstads stift
 Brunskogs kyrka –  församlingskyrka för Brunskogs församling i Karlstads stift
 Brunskogs distrikt – ett distrikt i Arvika kommun och Värmlands län

Personer
 Axel Brunskog (1878–1946), svensk arkitekt
 Bengt Brunskog (1920–2000), svensk skådespelare
 Herbert Brunskog (1914–1997), svensk arkitekt
 Johan August Brunskog (1841–1905), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Uno Brunskog (1895–1970), svensk ämbetsman